Wark on Tyne, Northumberland
 Wark on Tweed, Northumberland
 Wark (rivier), rivier in Luxemburg